Huaiyin est l'ancien nom de Huai'an (淮安), ville de la province du Jiangsu en Chine ;
 Le district de Huaiyin (淮阴) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine ;
 Le district de Huaiyin (槐荫) est une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine.

Homonymie de toponyme